Zaječí potok může být:

 Zaječí potok (přítok Bělé) – tok v Hrubém Jeseníku, přítok Jesenické Bělé
 Zaječí potok (přítok Smědé) – tok ve Frýdlantském výběžku na severu Libereckého kraje
 Zaječí potok (přítok Štinkovky) – tok u jihomoravské obce Zaječí
 Zaječí potok (Sadová) – vodoteč tekoucí na severu Brna u osady Sadová